De Ere-afdeling is de hoogste afdeling van de Belgische zaalhockeycompetitie bij de heren.

Ploegen seizoen 2022-'23

Erelijst

Titels per team 

Belgische hockeycompetitie